Тодд Вудбрідж і Марк Вудфорд були чинними чемпіонами, але цього разу брав участь лише Вудбрідж, який виступав у парі з Йонасом Бйоркманом.

Бйорман і Вудбрідж програли в півфіналі парі Махеш Бгупаті і Леандер Паес.

Бгупаті та Паес виграли титул, перемігши у фіналі пару Мартін Дамм і Давід Пріносіл з рахунком 7–6(7–3), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Cincinnati Masters 2001 Doubles Draw 

Cincinnati Masters 2001
Парний розряд